Cet article liste des sommets en Finlande.

Présentation 
La liste comprend tous les sommets de plus de 700 mètres d'altitude et une majeure partie des sommets de plus de 500 mètres. L'ordre dépend des données les plus précises actuellement disponibles.

Quand la hauteur est suivie d'un (+) cela signifie que la hauteur précise est inconnue. Dans ce cas la hauteur indiquée est la valeur minimale et est au plus 2,5 mètres plus haute qu'indiquée.

Les coordonnées sont celles du  (KKJ).

Liste

Voir aussi

Liens externes 
 Kansalaisen karttapaikka

Sommets
Finlande